Dave Randall (né le  à North Vancouver, dans la province de l'Ontario, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 

|1982-1983 || Wildcats de Northern Michigan || CCHA || 23 || 1 || 5 || 6 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|1983-1984 || Wildcats de Northern Michigan || CCHA || 40 || 8 || 24 || 32 || 52 || - || - || - || - || -
|-
|1984-1985 || Wildcats de Northern Michigan || CCHA || 40 || 12 || 22 || 34 || 38 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"|1985-1986 || Wildcats de Northern Michigan || CCHA || 39 || 6 || 21 || 27 || 52 || - || - || - || - || -
|-
| Team Canada || International || 10 || 0 || 1 || 1 || 5 || - || - || - || - || -
|-
|1986-1987 || EC Villacher SV || ÖEL || 10 || 2 || 12 || 14 || 10 || - || - || - || - || -
|-
|1986-1987 || HC Davos || LNA || 14 || 8 || 3 || 11 || 16 || - || - || - || - || -
|-
|1986-1987|| Team Canada || International || 17 || 1 || 4 || 5 || 7 || - || - || - || - || -
|-
|1987-1988 || AH Como || Série B || 30 || 20 || 49 || 69 || 62 || - || - || - || - || -
|-
|1988-1989 || Dragons de Rouen || Nationale 1A || 42 || 12 || 23 || 35 || 67 || - || - || - || - || -
|-
|1989-1990 || Dragons de Rouen || Nationale 1A || 33 || 2 || 18 || 20 || 39 || 4 || 2 || 3 || 5 || 2
|-
|1990-1991 || Dragons de Rouen || Ligue Nationale || 26 || 4 || 14 || 18 || 32 || 9 || 3 || 3 || 6 || 10

Références 

Naissance en avril 1963
Naissance à North Vancouver
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur de hockey sur glace des Wildcats de Northern Michigan
Joueur du EC Villacher SV
Joueur du HC Davos
Joueur du Rouen hockey élite 76
Défenseur de hockey sur glace